verkeerswegen:

N205 (België)
N205 (Frankrijk)
Provinciale weg 205, Nederland
N205 (Zwitserland)